Каменкович — фамилия.

Известные носители:
 Каменкович, Златослава Борисовна (1915—1986) — советская писательница, публицист, журналист.
 Каменкович, Мария Владимировна (1962—2004) — русский поэт, критик, переводчик.

См. также 
 Каменков